Pramen Dorotka (německy Dorotheenquelle) je třináctý karlovarský minerální pramen. Nachází se v samostatném pavilonu ve svahu nad pravým břehem řeky Teplé v jižní části Karlových Varů.

Historie 
Pramen byl prvně zachycen v 18. století. Nelze jej řadit ke klasickým karlovarským minerálním pramenům. Jedná se o silný výron suchého kysličníku uhličitého doprovázený malým množství slabě mineralizované teplé vody.

Pramen byl pojmenován po kuronské vévodkyni Dorothee, podobně jako nedaleký Dorothein chrám, který nechal v roce 1791 postavit hrabě Kristián z Clam-Gallasu.

Současný stav 
Pramen vyvěrá v suterénu kamenného pavilonu Dorotka. Ten se nachází nedaleko Parkhotelu Richmond v ulici U Imperiálu nad bývalými Plynnými a slunečními lázněmi (Lázně VI). Vydatnost pramenu je 0,5 litrů/min. a obsah CO2 45 mg/litr. Odtok malého množství minerální vody do řeky Teplé lze nalézt nedaleko Karlova mostu pod ulicí Slovenská.

Pramen není využíván k léčebným účelům. Slouží k měření jako součást sítě monitorovacích stanic plynu v západočeském regionu. Je veřejnosti nepřístupný.

Fotogalerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Referenční laboratoře PLZ – Tajemství karlovarských pramenů
 Infocentrum města Karlovy Vary – Pramen Dorotka

Prameny v Karlových Varech
Minerální prameny v Česku
Hydronyma nazvaná po osobách